Стелла-Иро Ледаки (, род. 18 июля 1988 года, Ханья, Греция) — греческая прыгунья с шестом, участница Олимпийских игр 2012 года. Двукратная чемпионка Греции в помещении (2012, 2013).

Биография и карьера 
До 14 лет занималась гимнастикой, затем перешла в лёгкую атлетику. Дебютировала на международной арене в 2005 году. В 2013 году победила на Средиземноморских играх.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Прыгуны с шестом Греции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике